Plusieurs basiliques ont été érigées basilique du Sacré-Cœur en référence au Sacré-Cœur, dont :
 la basilique du Sacré-Cœur, à Bruxelles ;
 la basilique du Sacré-Cœur, à Grenoble ;
 la basilique du Sacré-Cœur d'Estrela, à Lisbonne ;
 la basilique du Sacré-Cœur, à Lutterbach ;
 la basilique du Sacré-Cœur, à Marseille ;
 la basilique du Sacré-Cœur de Nancy ;
 la Cathédrale-basilique du Sacré-Cœur de Newark aux États-Unis dans le New Jersey
 la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris ;
 la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial ;
 la basilique du Sacré-Cœur-de-Jésus, à Pondichéry ;
 la basilique du Sacré-Cœur, à Rouen ;
 la basilique de sainte-Lucie et du Sacré-Cœur, à Viana do Castelo ;
 la basilique du Sacré-Cœur à Recife ;
 la basilique du Sacré-Cœur à Zagreb.

Voir aussi 
 
 
 
 

SacréCœur
~